Калиниченко — українське прізвище.

 Калениченко Анатолій Павлович (1955) — український музикознавець.
 Калиниченко Віталій Васильович (1938—2017) — український громадський діяч, член Української Гельсінської Групи.
 Калиниченко Іван Йосипович (1805—1876) — український натураліст і професор медицини
 Калиниченко Максим Сергійович (1979) — український футболіст, півзахисник сімферопольської «Таврії» та, у минулому, національної збірної України. Значну частину кар'єри провів у московському «Спартаку».
 Калиниченко Микола Іванович (1924—2007) — український хірург, доктор медичних наук, заслужений лікар України.
 Калиниченко Олександр Анатолійович (нар 1966) — радянський та український весляр-каноїст.
 Калиниченко Павло Михайлович (1923—1983) — український історик, дослідник історії Польщі та українсько-польських відносин, заслужений діяч польської культури.

Див. також 
 Калениченко
 Калініченко

Прізвища на -енко